Ки́ров-Кóтласский — грузовая железнодорожная станция Кировского региона Горьковской железной дороги. Вторая после станции Киров в городе. Обслуживает пассажирские и грузовые перевозки котласского и лянгасовского направлений. От станции отходит несколько веток на крупные промышленные предприятия города. Также на ней находится одна из крупнейших контейнерных площадок на Горьковской железной дороге.

История 

Станция построена при строительстве Пермь-Котласской железной дороги, ведущей из Перми через Вятку в Котлас. Первая железнодорожная станция в городе Вятка. При станции располагалось веерное паровозное депо. После строительства железной дороги на Петербург в 1904 году утратила статус основной и поменяла название. Главной городской станцией стала станция Вятка-Петербургская (ныне Киров).

На станции в 1986 году снят эпизод фильма «Карусель на базарной площади». В 2017 году отснято несколько эпизодов фильма «Временные трудности».

Подвижной состав 
Движение поездов на линии обслуживается тепловозами серий 2ТЭ10М, 2ТЭ10В, ЧМЭ3, ТЭП70 на подъездных путях в основном ТГК2. Происходит пассажирское движение пригородных поездов и поездов дальнего следования.

Станция сегодня 
Сегодня на станции останавливаются пригородные поезда, следующие до Великой, Пинюга, Мурашей, Опарино и Лузы. Поезда дальнего следования на станции не останавливаются.

Примечания 

Транспортные здания и сооружения Кирова
Железнодорожные станции и платформы Кировской области
Станции Кировского региона Горьковской железной дороги